

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Chmielowszczyzna – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Szudziałowo
 Chmielowszczyzna – kolonia wsi Chmielowszczyzna w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Szudziałowo

Zobacz też 
 Chmiel, Chmielarze, Chmielew, Chmielewko, Chmielewo, Chmielne, Chmielnik, Chmielniki, Chmielno, Chmielowice, Chmielów, Chmielówka